San Onofre, désignation espagnole  de saint Onuphre (l'anachorète), peut désigner :

San Onofre, municipalité située dans le département de Sucre ;

San Onofre State Beach, réserve de loisirs de l'État de Californie, située dans le comté de San Diego ;
la centrale nucléaire de San Onofre, entourée par le parc homonyme.

Notes 

Homonymie de toponyme